Grądzkie ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 Grądzkie (Wydminy), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Grondzken, 1938 bis 1945 Funken, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Grądzkie (Łyse), in der Woiwodschaft Masowien
 Grądzkie (Brzeżno), in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Langenhaken, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern)

Siehe auch: Grądzkie Ełckie (ehemals Gronsken, ab 1938 Steinkendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen)